Christopher Wright, partecipante alla Congiura delle polveri
 Christopher Wright, calciatore statunitense 
 Chris Wright (n. 1988), cestista statunitense
 Chris Wright (n. 1989), cestista statunitense
 Chris Wright, nuotatore australiano
 Chris Wright, produttore discografico, fondatore della Chrysalis Records
 Chris Wright, artista degli effetti visivi 
 Chris Wright, alpinista statunitense